Міколас Алекна (28 вересня 2002(2002-09-28), Вільнюс, Литва) — литовський легкоатлет.
 Віргіліюс Алекна (лит. Virgilijus Alekna, 13 лютого 1972) — литовський легкоатлет.